AAMI Classic 2013 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне первого в сезоне турнира Большого шлема на кортах Kooyong Stadium в Мельбурне, Австралия. В турнире принимают участие 8 теннисистов.

Турнир-2013 проходил 9 — 12 января.

Действующий победитель турнира — австралиец Бернард Томич — не защищал свой титул.

Формат 
Организаторы провели трёхраундовый турнир с играми на выбывание. Проигравшие в первом и втором раундах в дополнительных играх разыграли места с третьего по восьмое.

Участники турнира 

  Томаш Бердых (Третье место)
  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
  Янко Типсаревич (Первый раунд, отказ)
  Милош Раонич (Первый раунд, шестое место)
  Маркос Багдатис (Полуфинал)
  Поль-Анри Матьё (Первый раунд, восьмое место)
  Иван Додиг (Первый раунд, отказ)  'Ллейтон Хьюитт (Титул)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

Утешительный турнир

Примечания

См. также 
 AAMI Classic

 Mubadala World Tennis Championship 2012
 Битва континентов 2012
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2013 года
2013